Petr Veselý – czeski malarz
 Petr Veselý – czeski piłkarz

Przypisy